Příjmení Pantelić () má více nositelů:

 Dragan Pantelić (1950–2021), jugoslávský fotbalový brankář srbské národnosti
 Ilija Pantelić (1942–2014), srbský fotbalový brankář
 Marko Pantelić (* 1978), srbský fotbalista